Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 275001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 16 lipca 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

275001-275100

275101-275200

275201-275300

275301-275400

275401-275500

275501-275600

275601-275700

275701-275800

275801-275900

275901-276000

Przypisy 

Lista planetoid 275001-276000